Tapesia is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Mollisiaceae.

Soorten
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 120 soorten (peildatum maart 2022):

Mollisiaceae
Schimmelgeslacht